Music Bank:
 Music Bank — южнокорейская музыкальная телевизионная программа, которая дебютировала 16 июня 1998 года на телеканале KBS2.
 Music Bank — репетиционная студия в Сиэтле, в которой начиналась карьера многих известных гранжевых групп, включая Sleze, Alice N’ Chains, Alice in Chains, Mother Love Bone, Pearl Jam.
 Music Bank — сборник американской рок-группы Alice in Chains, вышедший в 1999 году на студии Columbia Records.